Cratere Focas – cratere lunare
 Cratere Focas – cratere su Marte